Topolinek ist der Name von zwei Ortschaften in Polen: 
 Topolinek (Przelewice), deutsch Ernestinenhof, in der Gmina Przelewice in der Woiwodschaft Westpommern
 Topolinek (Świecie), deutsch Topolinken, in der Gmina Świecie in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern